Todoran ist der Familienname folgender Personen:

 Dinu Todoran (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Eugen Todoran (1918–1997), rumänischer Literaturwissenschaftler
 Ina Ioana Todoran (* 1993), rumänische Sängerin
 Paula Todoran (* 1985), rumänische Leichtathletin
 Romulus Todoran (1918–1993), rumänischer Sprachwissenschaftler